Darko Bjedov – calciatore serbo
 Đurđica Bjedov – ex nuotatrice croata
 Mira Bjedov – ex cestista jugoslava
 Nina Bjedov – dirigente sportiva ed ex cestista serba